Пьер Луи Дюпа (; 1761—1823) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1805 год), граф (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье буржуа. 1 марта 1775 года в возрасте 14 лет поступил на военную службу в полк Савойских драгун армии Сардинского королевства. 30 марта 1787 года перешёл на службу Женевской республики. 1 августа 1787 года определён в состав швейцарского полка Шатовьё на французской службе, после чего с 1-м батальоном отбыл на Корсику. В 1788 году вернулся во Францию. 13 июля 1789 года вступил в Национальную гвардию Парижа, принимал участие в штурме Бастилии. 1 августа 1792 году — подполковник 6-го легиона пешей жандармерии, известного как «Победители Бастилии». 13 августа 1792 года — старший аджюдан Аллоброжского легиона аллоброгов в составе Альпийской армии, с 10 августа 1793 года командовал карабинерами этого легиона. Участвовал в оккупации Савойи, исполнял обязанности адъютанта генерала Карто при осаде Тулона. В 1794 году переведён в Армию Восточных Пиренеев, отличился при завоевании долины Арау. 7 ноября 1795 года — командир 3-го батальона 4-й полубригады лёгкой пехоты в Итальянской армии. 5 мая 1796 года — командир 2-го батальона карабинеров в составе авангарда генерала Дальманя. Отличился при Лоди, где с 200 карабинерами аллоброгов и 29-м лёгким первым перешёл мост, и внёс существенный вклад в победу. Был награждён за эти действия Наполеоном почётной саблей. В июне 1796 года отличился в бою при Ливорно, 7 октября 1796 года назначен в 27-ю полубригаду лёгкой пехоты. Командовал 8-м гренадерским батальоном, получил четыре огнестрельные раны в сражении при Кальдиеро. В 1798 году вошёл в состав Восточной армии и принял участие в Египетской экспедиции. 11 мая 1798 года назначен командиром батальона пеших гидов генерала Бонапарта. 12 января 1799 года произведён в полковники, и назначен временным командиром 69-й полубригады линейной полубригады. 8 февраля 1799 года был назначен комендантом цитадели Каира, которую защищал в течение 34 суток, имея всего 200 раненых солдат против восставших местных жителей и 2000 турок. На требование сдаться ответил: «Я не имею никаких альтернатив, кроме капитуляции и смерти, следовательно, я должен остановиться на смерти!». Захваченные в данном бою 5 флагов, амуниция и оружие были перевезены в Париж, и висят под куполом дома Инвалидов. 23 сентября 1801 года возвратился во Францию.

2 мая 1803 года возглавил эскадрон мамелюков в составе Консульской гвардии. 29 августа 1803 года получил звание бригадного генерала, и 5 октября определён в 15-й военный округ в качестве старшего командующего береговой линии от Сены до Соммы. 13 декабря возглавил 2-ю бригаду гренадерской дивизии генерала Жюно в Аррасе. В кампании 1805 года сражался под началом генерала Удино. Отличился в сражении при Аустерлице, где взял в плен около 5000 австрийцев.

24 декабря 1805 года произведён в дивизионные генералы. 20 сентября 1806 года Дюпа возглавил 1-ю пехотную дивизию в новом 8-м армейском корпусе маршала Мортье. Под его началом находились 2-й, 12-й и 28-й полки лёгкой пехоты и 14-й линейный. Участвовал в осаде Штральзунда, отличился в сражении при Фридланде. В 1808 году со своей дивизией дислоцировался на территории Дании.

С 10 апреля 1809 года командовал дивизией в составе 9-го армейского корпуса Армии Германии. В ходе Австрийской кампании 1809 года отличился в сражениях при Пассау, Регенсбурге и Эсслинге. Участвовал в Ваграмском сражении, через два дня после этого боя под его началом из всей дивизии остались только 23 человека 5-го лёгкого. 9 июля 1809 года — командир 2-й гренадерской дивизии 2-го корпуса.

В 1809 году приобрёл Шато де Рипай в департаменте Мон-Блан. С марта 1810 года оставался без служебного назначения. C 1811 года был женат на мадемуазель Реймон, племяннице генерала Юлена.

1 июня 1813 года возвратился к активной службе с назначением командиром 42-й пехотной дивизии, в августе 1813 года определён в распоряжение маршала Ожеро в должности командира 42-й дивизии Наблюдательного корпуса Майнца, 13 сентября по состоянию здоровья был вынужден сдать командование и вернуться во Францию. Вернулся в своё имение. 25 ноября 1813 года вышел в отставку. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 Капитан (1 декабря 1792 года);
 Командир батальона (10 августа 1793 года);
 Полковник (12 января 1799 года, утверждён 4 апреля 1802 года);
 Бригадный генерал (29 августа 1803 года);
 Дивизионный генерал (24 декабря 1805 года).

Титулы 
 Граф Дюпа и Империи (; декрет от 28 января 1809 года, патент подтверждён 10 февраля 1809 года).

Награды 
 Почётное оружие за битву при Лоди
 Легионер ордена Почётного легиона (24 сентября 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер баварского ордена Льва (24 декабря 1805 года)

 Кавалер ордена Железной короны (23 декабря 1807 года)

Примечания

Источники 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Участники сражения при Аустерлице
Награждённые почётным оружием «Armes d’honneur»
Графы Империи (Франция)